Rong (volk), een historisch volk in Oost-Azië
 Rong (familienaam), een Chinese familienaam
 Rong (Noorwegen), een plaats in Noorwegen